Старший лейтенант ( «заместитель»; от  «место» +  «занимающий», разг. Старлей) — чин, воинское звание младшего офицерского состава в вооружённых силах многих государств, включая Россию.

В Российской империи в 1909—1911 годах военно-морской чин IX класса, а с 1912 года — VIII класса. Существовал только во флоте. Соответствовал чинам капитана в пехоте, ротмистра в кавалерии, есаула в казачьих войсках и коллежского асессора в гражданской службе. В настоящее время — младшее офицерское звание, стоящее выше лейтенанта и ниже капитан-лейтенанта (в ВМФ) или капитана (в остальных родах войск).

После Октябрьской социалистической революции был отменён. Вновь возник в РККА в ноябре 1935 года. До января 1943 года обозначался тремя «кубарями» на петлицах. С января 1943 года — тремя звёздами, расположенными треугольником на погоне с одним просветом. Сохраняется в современных ВС России. Соответствует дореволюционному чину поручика.

Перед воинским званием военнослужащего, проходящего военную службу в гвардейской воинской части, на гвардейском корабле, добавляется слово «гвардии».

К воинскому званию военнослужащего или гражданина, имеющего военно-учётную специальность юридического или медицинского профиля, добавляются соответственно слова «юстиции» или «медицинской службы».

К воинскому званию гражданина, пребывающего в запасе или находящегося в отставке, добавляются соответственно слова «запаса» или «в отставке».

Размещение звёзд на погонах для старшего лейтенанта Вооружённых сил России — две нижние звезды с двух сторон от продольной линии погон и третья выше первых двух на продольной осевой линии погон, диаметр звёзд 14 мм. Звёзды образуют равносторонний треугольник со стороной немногим меньше 29 мм между центрами звёзд. В верхней части погон размещена пуговица.

Иногда применяется некоторыми сокращённое название «старлей».

Образцы знаков различий старшего лейтенанта (ОФ-1а) в Российской империи, СССР и Российской Федерации

Старший лейтенант в Германии 
В кайзеровской армии Обер-лейтенант был введён в 1871 году. До этого офицер, носящий соответствующий чин, назывался премьер-лейтенантом (Premierlieutenant).
С 1888 года в качестве знака различия использовалась одна четырёхконечная звёздочка на погонах с обвитым вокруг пуговицы белым (с 1903 года — серебряным) шнуром, но не завитым «косичкой», в отличие от погонов штаб-офицеров.

 См. также
Обер-лейтенант
Поручик
Старший лейтенант милиции

США 
В сухопутных войсках, морской пехоте и военно-воздушных силах ВС США, первый лейтенант — второе звание младшего офицерского состава, равнозначное российскому старшему лейтенанту. Воинское звание находится между вторым лейтенантом и капитаном. Второй лейтенант обычно повышается до первого лейтенанта через 18 месяцев службы в сухопутных войсках, и через 24 — в военно-воздушных и морской пехоте.

Небольшие различия между двумя лейтенантскими званиями прежде всего в опыте и различном уровне оплаты.

Другие страны 
Эквивалентные старшему лейтенанту звания других стран:

 Австрия: Oberleutnant
 Армения: ավագ լեյտենանտ
 Азербайджан: Baş Leytenant
 Албания: Toger
 Ангола: Primeiro Tenente
 Арабо-говорящие страны, кроме старых французских колоний в Северной Африке: Mulazim Awwal
 Аргентина: Teniente Primero (сухопутные войска); Primer Teniente (военно-воздушные силы)
 Афганистан: Lomri Baridman
 Белоруссия: старший лейтенант (русский); старшы лейтэнант (белорусский)
 Бельгия: Lieutenant (Французский); Luitenant (Нидерландский)
 Болгария: Старши лейтенант
 Босния и Герцеговина: Poručnik
 Бразилия: Primeiro Tenente
 Бутан: Deda Gom
 Венгрия: Főhadnagy
 Вьетнам: Thượng úy
 Дания: Premierløjtnant
 Доминиканская республика: Primer Teniente
 Германия: Oberleutnant
 Греция: Ypolokhagos (сухопутные войска); Yposminagos (военно-воздушные силы)
 Грузия: უფროსი ლეიტენანტი (Up’rosi Leytenanti)
 Израиль: סגן (Segen)
 Индонезия: Letnan Satu
 Иран: Sotvan Yekom ()
 Ирландия: Lieutenant (Английский); Lefteanant (Ирландский)
 Италия: Tenente
 Кабо-Верде: Primeiro Tenente
 Казахстан: Аға Лейтенант
 Камбоджа: Ak-no-say-ney-tor
 Китай: 上尉 (Shàngwèi)
 Киргизия: улук лейтенант
 Китай династии Цин: 副軍校 (Fù jūn xiào)
 Северная Корея и Южная Корея: 중위 (Jungwi)
 Куба: Primer Teniente
 Кипр: Ypolokhagos (сухопутные войска); Yposminagos (военно-воздушные силы)
 Лаос: Roithõäkäd
 Латвия: Virsleitnants
 Литва: Vyresnysis Leitenantas
 Люксембург: Premier Lieutenant
 Малайзия: Leftenan
 Республика Македония: Поручник
 Мозамбик: Tenente
 Непал: Upa-Senani
 Нидерланды: Eerste Luitenant
 Никарагуа, Парагвай и Уругвай: Teniente Primero
 Норвегия: Løytnant
 Пакистан: Lieutenant (сухопутные войска)
 Польша: Porucznik
 Португалия: Tenente
 Румыния: Locotenent (современный); Locotenet-Major (Варшавский договор)
 Сербия: Поручник
 Словакия: Nadporučík
 Словения: Nadporočnik
 Испания и другие испано-говорящие страны, кроме Аргентины, Кубы, Доминиканской республики, Никарагуа, Парагвай и Уругвай: Teniente
 Суринам: Luitenant
 Таджикистан: Лейтенанти калон
 Таиланд: Roi Tho
 Тайвань: 中尉(Chungwei)
 Тунис: Moulazem Awal ()
 Турция: Üsteğmen
 Украина: Старший Лейтенант
 Узбекистан: Катта Лейтенант
 Финляндия: Luutnantti
 Франция и другие франко-говорящие страны: Lieutenant (военно-воздушные силы, сухопутные войска), Enseigne de vaisseau de première classe (военно-морские силы)
 Хорватия: Natporučnik
 Чешская республика: Nadporučík
 Чехословакия: Nadporučík
 Швеция: Löjtnant
 Швейцария: Oberleutnant (Немецкий); Premier Lieutenant (Французский); Primotenente (Итальянский)
 Эстония: Leitnant
 Югославия: Поручник
 Япония: 二等陸尉(Nitō Rikui) (или Nii) (современный); 中尉(Chūi) (исторический)

Знаки различия

См. также 
 Воинские и гражданские чины и звания в Российской империи, СССР и России и их знаки различия
 Воинские звания и знаки различия в армии Российской Федерации
 Табель о рангах

Примечания 

Воинские звания Вооружённых сил США
Воинские звания Азербайджана